Гильо́м ():
Французское имя, в современном произношении — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гильом IX (герцог Аквитании)
 Гильом X (герцог Аквитании)
 Гильом XII (1300—1332) — граф Оверни и Булони с 1325 года.
 Гильом Анжуйский (граф Пуатье)
 Гильом Белые Руки
 Гильом Гарсия де Фезансак
 Гильом Гуго де Бо
 * Гильом Желонский
 Гильом Жюмьежский
 Гильом Иордан (граф Триполи)
 Гильом Конхезий
 Гильом Раймон I (виконт Беарна)
 Гильом Септиманский
 Гильом де Вольпьяно
 Гильом де Кабестань
 Гильом де Лоррис (1214—1260) — французский трувер, автор первой половины «Романа о Розе».
 Гильом де Машо (1290—1377) — французский поэт.
 Гильом де Монфор (епископ Парижа)
 Гильом де Рубрук
 Гильом де Сен-Клу
 Гильом де Сент-Амур (Guillaume de Saint-Amour; ум. 1272) — французский философ и богослов.
 Гильом из Шампо (ок. 1068—1121) — французский философ-мистик, представитель крайнего реализма, богослов.
 

Фамилия
 Гильом, Джемс (James Guillaume; 1844—1916) — швейцарский теоретик анархизма и историк.

Топонимы 
 Гильом — ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Гильом Аквитанский
 Гийом
 Гильем
 Вильгельм

Примечания